Elmecker ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Elmecker (* 1937), deutscher Fußballspieler
 Robert Elmecker (1942–1997), österreichischer Politiker